Flache ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Flache (* 1982), deutscher Eishockeyspieler